

Codici 
 BZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vias, Béziers, Francia
 bzr – codice ISO 639-3 della lingua biri

Informatica 
 Bazaar – software di controllo versione distribuito sviluppato da Canonical Ltd.